Nerva puede referirse a:

El emperador romano Marco Coceyo Nerva.
El legador romano tarraconense Publio Silio Nerva.
La localidad onubense Nerva (Huelva) en España.
El proyecto de cohetes nucleares NERVA.